ciò che è pertinente al Tibet
 appartenente al gruppo etnico dei tibetani
 lingua tibetana